Das Dameneinzel der French Open 1994 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Steffi Graf. Das Finale bestritten Arantxa Sánchez Vicario und Mary Pierce, welches Sánchez Vicario in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1994